Henry Brougham of Brougham Hall (1742-1810) – brytyjski ziemianin, ojciec Henry’ego i Williama
 Henry Brougham (1778-1868) – brytyjski arystokrata, prawnik i polityk, Lord Kanclerz, 1. baron Brougham i Vaux
 Henry Brougham (1836–1927) – brytyjski arystokrata, 3. baron Brougham i Vaux
 Henry Brougham – brytyjski wojskowy i sportowiec, brązowy medalista w rackets na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908, gracz rugby i krykieta

Zobacz też